Pisissarfik bezeichnet:
 Pisissarfik (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Pisissarfik (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland